

Istituzioni 
 Seminario – istituzione della Chiesa cattolica dedicata alla formazione dei candidati al presbiterato

Persone 
 Juan Seminario – ex calciatore peruviano, attaccante

Altro 
 Seminario – sessione di insegnamento in ambito educativo
 Seminario – palazzo che si trova in piazza del Duomo a Lecce

Pagine correlate 
 Antico Seminario
 Seminario arcivescovile
 Seminario vescovile
 Seminario dei Nobili